Hang the DJ steht für:

 Hang the DJ (Film), kanadischer Musikdokumentarfilm von Marco La Villa und Mauro La Villa aus dem Jahr 1998
 Hang the DJ (Black Mirror), Episode der Serie Black Mirror
 Hang the DJ: The Very Best Of The Smiths, ursprünglicher Titel des Albums The Sound of The Smiths von The Smiths